De naam Maximiliansbahn wordt gegeven aan twee spoorlijnen in Duitsland.

 Bayerische Maximiliansbahn tussen Ulm en de Oostenrijkse plaatsen Salzburg en Kufstein
 Pfälzische Maximiliansbahn, een spoorlijn tussen Neustadt an der Weinstraße en Wissembourg

Spoorlijn in Duitsland